Pinedjem  est grand prêtre d'Amon à Thèbes en -1070 et co-pharaon de -1054 à -1032 ;
 Pinedjem  est grand prêtre d'Amon à Thèbes de -990 à -969.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité